Квалификације за Европско првенство у кошарци 2007. су се одржавале од 31. августа 2006. до 31. августа 2007. На Првенство су пласирале репрезентације Пољске, Португалије, Русије, Хрватске, Чешке и Летоније. Са прошлог Европског првенства директан пласман су обезбедиле домаћин Шпанија, европски првак Грчка, Немачка, Француска, Литванија, Словенија, Италија и Турска. Србија се на првенство директно пласирала пошто је била учесник Светског првенства 2006. у Јапану.

За преостало место се борило 10 репрезентација, а победник додатног круга квалификација је играо у групи А са репрезентацијама Грчке, Русије и Србије.

Учесници

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Додатне квалификације 
Последњи тим у групи А ће бити одређен кроз турнире који ће се одржати у лето 2007, пред почетак Првенства. 10 тимова који се боре за преостало место је подељено у три групе. Победници група ће формирати нову групу и победник ове групе ће изборити пласман на Првенство Европе. Мечеви финалне групе у градићу Маон на Менорки.

Три последња тима из ових група ће играти бараж за опстанак у А дивизији. Два последњопласирана тима ће се током следећих квалификација такмичити у Б дивизији.

Учесници

Група А

Група Б

Група Ц

Финална група

Бараж за опстанак у А дивизији

Спољашње везе 

 Eurobasket 2007

2007
Квалификације